Amplificatore  – dispositivo atto a variare l'ampiezza di un segnale
 Amplificatore (chitarra) – dispositivo che permette di processare il segnale elettrico prodotto dai pick-up di una chitarra elettrica
 Amplificatore (elettronica) – qualsiasi dispositivo che usa una piccola quantità di energia per comandarne una quantità più grande
 Amplificatore acustico – dispositivo utilizzato il funzionamento e/o per l'aumento il volume di suono di strumenti musicali
 Amplificatore differenziale – tipo di amplificatore elettronico che amplifica la differenza dei due segnali di ingresso
 Amplificatore integrato – dispositivo elettronico che contiene in un unico modulo un preamplificatore ed un amplificatore
 Amplificatore multistadio – sistema di amplificazione a più stadi
 Amplificatore operazionale – amplificatore differenziale avente solitamente una sola uscita
 Amplificatore ottico – amplificatore che amplifica direttamente un segnale ottico

Pagine correlate 

 Amplificazione